Parvenu steht für
 Parvenü, Emporkömmling
 Parvenu Point, Landspitze der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis